Пионтек — фамилия. Известные носители:
 Пионтек, Георгий Владимирович (1928—2005) — советский и российский архитектор-художник, культуролог, этнолог.
 Пионтек, Зепп (род. 1940) — немецкий футболист, тренер.

См. также 
 Пёнтек